Totally Exploited è una raccolta della band hardcore punk The Exploited pubblicata nel 2001 dalla Taang Records.

Tracce

Formazione
Wattie Buchan - voce
Robbie Davidson - chitarra e voce
Irish Bob - basso e voce
Willie Buchan - batteria